Villaspesa puede referirse a:
 Villaspesa (Lugo), aldea española de la parroquia de Fontecuberta, municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
 Villaspesa (Teruel), localidad española del municipio y provincia de Teruel, Aragón